L'intruso (Interference) – film del 1928 diretto da Lothar Mendes e Roy Pomeroy
Interference – gruppo musicale pop punk statunitense
Interference – film del 2018 diretto da Linda Di Franco

Pagine correlate 
Interferenza